La stazione di Zoo-Edenlandia è una fermata ferroviaria posta lungo la ferrovia Cumana, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta.

Prende il nome da due strutture che sorgono nei pressi, lo zoo di Napoli e il parco di divertimenti Edenlandia.

Altri progetti 

Zoo-Edenlandia